

Aardrijkskunde 
Kabongo (plaats), een plaats in de Congolese provincie Haut-Lomami
Kabongo (territorium), een bestuurlijke eenheid in de Congolese provincie Haut-Lomami

Personen 
 Christophe Kabongo (2003), Tsjechisch-Colgolees voetballer
 Dieudonné Kabongo (1950-2011), Belgisch-Congolees kunstenaar
 Eric Kabongo (1984), Belgisch-Congolees acteur en rapper
 Eugène Kabongo (1960), Congolees voetballer